Niemcy:
 Weisweil – dzielnica gminy Klettgau, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Weisweil – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen